Девіс (округ, Айова)
Девіс (округ, Юта)

Джефф-Девіс (округ, Техас)
Джефф-Девіс (округ, Джорджія)
Джефферсон-Девіс (парафія)
Джефферсон-Девіс (округ, Міссісіпі)